Orr peut désigner :

Patronyme 

 Benjamin Orr (1947-2000), musicien américain, joueur de basse et chanteur des Cars ;
 Bobby Orr (né en 1948), joueur canadien de hockey sur glace, de l'équipe des Bruins de Boston ;
 Buxton Orr (1924 - 1997), compositeur écossais ;
 Christopher Orr (né en 1974), acteur américain ;
 David Orr (né en 1944), homme politique américain ;
 Emma Orr (née en 2003), joueuse écossaise de rugby à XV ;
 Gertrude Orr (1891-1971), scénariste américaine ;
 Jimmy Orr (1935-2020), joueur américain de football américain ;
 John Boyd Orr (1880-1971), médecin et biologiste écossais, prix Nobel de la paix en 1949 ;
 Leonard Orr (né en 1938), leader religieux américain, (voir rebirth) ;
 Lois Orr (1917-1985), militante américaine engagée au POUM à Barcelone durant la guerre d'Espagne;
 Louis Orr (1958-), ancien joueur américain de basket-ball;
 Pete Orr (né en 1979), joueur canadien de baseball ;
 Phil Orr (né en 1950), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Robert D. Orr (1917-2004), homme politique américain, personnalité d'Evansville, dans l'État de l'Indiana (États-Unis) ;
 Robin Orr (1909-2006), organiste, pédagogue et compositeur écossais.
 Vickie Orr (1967-), ancienne joueuse américaine de basket-ball.
 William McFadden Orr, mathématicien irlandais.

Toponyme 
 Orr, localité du Minnesota.

Géologie 
 La formation d'Orr, une formation géologique du Cambrien présente dans des massifs montagneux du Nevada et de l'Utah.

Sigle

ORR est un sigle, qui signifie :
 Obligation à rendement réel, (voir Banque du Canada)
 Office of the Rail Regulation, organisme de régulation du secteur ferroviaire au Royaume-Uni
 Orchestre révolutionnaire et romantique
 Ordre de réduction de recettes
 En anglais : Oxygen reduction reaction (ORR) - acronyme utilisé en chimie dans le domaine de l'énergie, électrochimie, biologie…
ORR est un code, qui signifie :
 aéroport de Yorketown dans l'état d'Australie-Méridionale (Australie), selon le code AITA des aéroports

Code